Безіме́нна — річка в Україні у Хмільницькому районі Вінницької області. Права притока річки Снивода (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 9,8 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,29 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,27. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Сулківка. Тече переважно на південний схід через село Торчин і на північно-східній околиці села впадає в річку Снивода, ліву притоку Південного Бугу.

Цікаві факти 
 У селі Торчин річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення у Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях).
 У XIX столітті на річці у селах Сулківка й Торчин існувало по 1 водяному млину.

Примітки 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Хмільницького району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви